Ноймарк (нем. Neumark) — многозначный термин.

Хороним 
 Ноймарк (Бранденбург), Новая марка — историческая территория, провинция маркграфства Бранденбург к востоку от Одера.
 Ноймарк — район города Браунсбедра, Германия.

Ойконим

Германия 
 Ноймарк — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Ноймарк — коммуна в Германии, в земле Саксония.

Польша 
Прежнее наименование городов:
 Нове-Място-Любавске

Чехия 
  — прежнее наименование города Вшерубы в районе Домажлице.
  — название виллы в городе Брно.

Фамилия 
 Ноймарк, Георг (1621—1681) — немецкий поэт, композитор, музыкант-гамбист и библиотекарь.
 Ноймарк, Давид (1866—1924) — еврейский религиозный философ, доктор философии.
 Ноймарк, Игнац (1888—1959) — нидерландский дирижёр польского происхождения.

См. также 
 Неймарк